В математике бинарное отношение  на множестве  обладает свойством равенства третьему, если для любых трёх элементов множества  выполнение отношений  и  влечёт выполнение отношения .

Формально, отношение  имеет свойство равенства третьему, если .

Если отношение симметрично, то свойство равенства третьему совпадает с транзитивностью.

Пример
Все транзитивные и симметричные отношения обладают этим свойством.

См. также 
 Нетранзитивность

Математические отношения